Оскар Альфредо Устари (; 3 июля 1986, Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, вратарь мексиканского клуба «Пачука». Олимпийский чемпион 2008 года в составе молодёжной сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2006 года в составе сборной Аргентины.

Карьера

Клубная 
До 14 лет Устари был игроком аргентинского клуба «Атлетико Ривадавия». С 2000 по 2005 годы он играл за молодёжный состав «Индепендьенте». Вратарь дебютировал в чемпионате Аргентины 5 октября 2005 года в матче против «Ньюэллс Олд Бойз», который окончился победой «Индепендьенте» со счётом 2:0. 10 июня 2007 года Устари забил пенальти во встрече с клубом «Кильмес».

В июле 2007 года Устари перешёл в испанский «Хетафе» за 8 млн.€. Устари был запасным вратарём в команде, а место в основном составе получил его соотечественник Роберто Аббондансьери. 26 сентября 2007 года футболист официально дебютировал за новый клуб, выйдя на поле в матче с «Валенсией». Игра закончилась поражением «Хетафе» со счётом 1:2. В 2008 году Устари получил травму и выбыл из строя на срок около 8 месяцев, поэтому в сезоне 2008/09 он смог отыграть только 5 матчей в Примере. В 2009 году Аббондансьери ушёл из «Хетафе», но ему на замену был куплен Хорди Кодина. В сезоне 2009/10 Устари провёл 16 матчей в чемпионате Испании и столько же следующем сезоне.

В июне 2011 года Устари получил на тренировке травму колена, поэтому пропустил Кубок Америки 2011.

В сборной 
В 2003 году Устари участвовал в чемпионате мира по футболу среди юношей не старше 17 лет, на котором провёл 6 матчей. Также аргентинский вратарь сыграл все матчи за сборную Аргентины для игроков до 20 лет на молодёжном чемпионате мира—2005, проходившем в Нидерландах.

15 мая 2006 года Устари был включён главным тренером сборной Аргентины Хосе Пекерманом в заявку сборной на Чемпионат мира 2006 в качестве третьего вратаря. На турнире ему так и не довелось выйти на поле. 22 августа 2007 года аргентинский футболист дебютировал за главную сборную в товарищеской встрече с Норвегией, которую бело-голубые проиграли со счётом 1:2.

В 2008 году Оскар Устари принял участие в победной кампании Аргентины на летних Олимпийских играх в Пекине. Он провёл за команду 3 игры, но в последнем (четвертьфинальном) матче против Нидерландов получил серьёзную травму и выбыл из строя на восемь месяцев. Вместо травмированного Устари был дозаявлен Николас Наварро, а в оставшихся матчах в воротах играл Серхио Ромеро. В итоге команда Аргентины выиграла турнир, одолев в матче за золотые медали сборную Нигерии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Eurosport

Олимпийские чемпионы от Аргентины
Олимпийские чемпионы по футболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Футбольные вратари-бомбардиры
Родившиеся в Буэнос-Айресе
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Атлас»
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Игроки ФК «Ливерпуль» Монтевидео
Игроки ФК «Пачука»